«Chora Não» es una canción de la banda brasileña Carrapicho co la participación de la cantante brasileña Gaby Amarantos, compuesta por Braulino Lima. Fue lanzada el 27 de septiembre de 2018 junto con su videoclip.

Referencias 

Brega
Canciones de 2018
Sencillos de 2018
Canciones en portugués